Adama Diomande (* 28. Juni 1991) ist ein ivorischer Fußballspieler.

Karriere 
Adama Diomande stand bis 2006 beim Yopougon FC in Abidjan in der Elfenbeinküste unter Vertrag. 2007 ging er nach Asien. In Thailand unterschrieb er einen Vertrag beim Suphanburi FC. Der Verein aus Suphanburi spielte in der ersten Liga des Landes, der Thai Premier League. Am Ende der Saison musste er mit Suphanburi in die zweite Liga absteigen. Nach dem Abstieg verließ er Suphanburi und wechselte nach Lop Buri. Hier schloss er sich dem Lopburi FC an. Der Verein spielte in der dritten Liga, der damaligen Regional League Division 2. Hier stand er bis 2010 unter Vertrag. Der Navy FC, ein Erstligist aus Sattahip nahm ihn 2011 unter Vertrag. Auch mit der Navy musste er am Ende der Saison den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Nach dem Abstieg schloss er sich 2012 dem Erstligisten Thailand Tobacco Monopoly FC an. Mit dem Verein stieg er am Ende der Saison in die zweite Liga ab. Die Saison 2013 spielte er wieder beim Navy FC in der zweiten Liga. Uthai Thani FC, ein Drittligist aus Uthai Thani, nahm ihn die Saison 2014 unter Vertrag. Nach der Hinserie wechselte er im Juli 2014 nach Laos, wo ihn der Erstligist Lao Toyota FC unter Vertrag nahm. Mit dem Verein aus Vientiane spielte er in der ersten Liga des Landes, der Lao Premier League. Am Ende der Saison wurde er mit Lao Vizemeister. Nach der Vizemeisterschaft kehrte er 2015 nach Thailand zurück. Hier spielte er bis 2018 für die Drittligisten Royal Thai Army FC, Pluakdaeng United FC, Bangkok Christian College FC und dem Deffo FC. Die Saison 2019 stand er in Kambodscha beim KPS FC unter Vertrag. Das erste Halbjahr 2020 spielte er wieder für den Bangkok Christian College FC in Bangkok. Am 1. Juli 2020 unterschrieb er einen Vertrag beim Vientiane FT. Mit dem kambodschanischen Verein aus Vientiane spielte er in der ersten Liga.

Weblinks 
 

Fußballspieler (Suphanburi FC)
Fußballspieler (Lopburi FC)
Fußballspieler (Navy FC)
Fußballspieler (Uthai Thani FC)
Fußballspieler (Lao Toyota FC)
Fußballspieler (Royal Thai Army FC)
Fußballspieler (Pluakdaeng United FC)
Fußballspieler (Bangkok Christian College FC)
Fußballspieler (Deffo FC)
Fußballspieler (Vientiane FT)
Ivorer
Geboren 1991
Mann